Ta seznam vsebuje najvišje zgradbe in strukture po kategorijah. Za najvišje zgradbe glej Seznam najvišjih zgradb na svetu.

Glej tudi

Sklici in reference

Zunanje povezave
 Collection of many record holders on Skyscraperpage
 Tallest Building in the World information

Seznami zgradb
Nebotičniki